Amerikai Egyesült Államok
 O’Brien (Florida)
 O’Brien (Kalifornia)
 O’Brien (Nyugat-Virginia)
 O’Brien (Oregon)
 O’Brien (Texas)
 O’Brien megye